Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1953 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 22 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 10 марта 1953 года, а финальная игра прошла 18 марта в Канзас-Сити (штат Миссури). В рамках турнира было сыграно 26 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1953 года команда Университет Индианы, под руководством тренера Бранча Маккрэкена, одержала победу над Университетом Канзаса со счётом 69:68. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Канзаса Би Эйч Борн.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1953 года:

Региональные игры

Регион Восток-1 
 Первый раунд — Палестра, Филадельфия, Пенсильвания (10 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Рейнольс-коллизеум, Роли, Северная Каролина (13 и 14 марта)

Регион Восток-2 
 Первый раунд — Аллен каунти вор мемориал-колизеум, Форт-Уэйн, Индиана (10 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Чикаго Стэдиум, Чикаго, Иллинойс (13 и 14 марта)

Регион Запад-1 
 Региональный полуфинал и финал — Эхирн-филд-хаус, Манхэттен, Канзас (12 и 13 марта)

Регион Запад-2 
 Первый раунд — Хек Эдмундсон-павильон, Сиэтл, Вашингтон/Стэнфорд-павильон, Пало-Альто, Калифорния (10 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Джилл-колизеум, Корваллис, Орегон (13 и 14 марта)

Финал четырёх 
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (17 и 18 марта)

Команды

Турнирная сетка

Регион Восток-1

Регион Восток-2

Регион Запад-1

Регион Запад-2

Финал четырёх

Ссылки 
 1953 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1953 год в баскетболе